Abaixo estão listados os uniformes do Concórdia Atlético Clube dos últimos anos. O fardamento do Concórdia sempre preservou as cores vermelha, verde e branco. Para o ano de 2013 inovou em uma de suas camisas não destacando a cor verde. A equipe utilizada várias combinações com seus calções e meiões vermelhos, verdes e brancos.

Temporada 2013

Temporadas passadas

2012 
 Camisas listrada horizontalmente em verde e vermelho, calções vermelhos e meias verdes;
 Camisas brancas, com duas listras horizontais, uma verde e uma vermelha, calções e meias brancas;

2011 
 Camisas listrada verticalmente em verde e vermelho, calções vermelhos e meias verdes;
 Camisas brancas, com duas listras verticais do lado esquerdo, uma verde e uma vermelha, calções vermelhos e meias brancas;

Concórdia Atlético Clube